Ел Гвапинол има више значења:

 Ел Гвапинол (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвапинол (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвапинол (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвапинол (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику